Pignotti är ett italienskt efternamn, som burits av bland andra:

 Lorenzo Pignotti (1739–1812), italiensk poet och historiker
 Ugo Pignotti (1898–1989), italiensk fäktare